Halestorm — дебютный полноформатный студийный альбом американской альтернативной группы Halestorm, вышедший в 2009 году. Продюсировал альбом известный продюсер Ховард Бенсон, успевший поработать с Daughtry, Skillet, My Chemical Romance, Flyleaf и другими. Альбом занял 40-е место в Billboard 200.

Список композиций 
 «It’s Not You» — 2:55
 «I Get Off» — 3:04
 «Bet U Wish U Had Me Back» — 3:43
 «Innocence» — 3:16
 «Familiar Taste of Poison» — 4:04
 «I’m Not An Angel» — 3:15
 «What Were You Expecting» — 3:34
 «Love/Hate Heartbreak» — 3:19
 «Better Sorry Than Safe» — 3:12
 «Dirty Work» — 3:17
 «Nothing to Do with Love» — 3:30
 «Tell Me Where It Hurts» — 3:48 (iTunes/Amazon MP3 bonus track)
 «Conversation Over» — 3:05 (iTunes/Amazon MP3 bonus track)
 «Dirty Mind» — 3:18 (iTunes/Amazon MP3 bonus track)

Чарты

Примечания 

Хард-рок-альбомы
Альбомы Halestorm
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном